Hamlet est un drame de William Shakespeare dont le personnage principal est le prince Hamlet. Cette pièce a inspiré de nombreuses œuvres.

Hamlet est un mot anglais qui signifie hameau.

Cinéma 

 Hamlet, de Georges Méliès (1907) ;
 Hamlet, de Henri Desfontaines (1908) ;
 Hamlet (Amleto), de Mario Caserini (1910) ;
 Hamlet, de Gérard Bourgeois (1910) ;
 Hamlet, de Hay Plumb (1913) ;
 Hamlet, de Svend Gade et Heinz Schall (1921) ;
 Hamlet, de Laurence Olivier (1948) ;
 Hamlet, de Grigori Kozintsev et Iosif Shapiro (1964) ;
 Hamlet, de Bruce Minnix et Joseph Papp (1964) ;
 Hamlet, de Bill Colleran et John Gielgud (1964) ;
 Hamlet, de Tony Richardson (1969) ;
 Hamlet, de Franco Zeffirelli (1990) ;
 Hamlet, de Kenneth Branagh (1996) ;
 Hamlet, de Michael Almereyda (2000) ;
 Hamlet 2, de Andrew Fleming (2008) ;
 , de Bruce Ramsay (2011).

Télévision 

 Hamlet, Prinz von Dänemark, de Franz Peter Wirth (1961) ;
 Hamlet, de Gregory Doran (2009).

Théâtre 

 Hamlet, production par le Théâtre d'art de Moscou, en 1911 et 1912.

Musique

 Hamlet, poème symphonique de Franz Liszt (1849-1854) ;
 Hamlet, ouverture de Piotr Ilitch Tchaïkovski (1888) ;
 Hamlet, opéra d'Ambroise Thomas créé en 1868 ;
 Hamlet, opéra  d'Aristide Hignard écrit en 1868 ;
 Hamlet, opéra de Brett Dean, créé en 2017.
 Hamlet, suite pour orchestre de Dmitri Chostakovitch composée en 1931-32 ;
Hamlet, musique de scène de Sergueï Prokofiev (1937-1938) ;
 Hamlet, album de Johnny Hallyday (1976).

Prénom 
Hamlet est un prénom.

Autres 
Hamlet peut aussi désigner :
 Hamlet, groupe de heavy metal espagnol ;
 Hamlet, commune du comté de Starke, situé dans l’Indiana, aux États-Unis ;
 Hamlet, ville située en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Le Duel d'Hamlet, film de Clément Maurice (1900)
 Hamlet-machine, pièce de théâtre d'Heiner Müller (1979)